Dit is een lijst van planetoïden 105201-105300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 105201 - || 2000 OG40 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105202 - || 2000 OJ40 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105203 - || 2000 OV41 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105204 - || 2000 OF42 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105205 - || 2000 OV43 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105206 - || 2000 OB44 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105207 - || 2000 OL46 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105208 - || 2000 OH48 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105209 - || 2000 OU48 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105210 - || 2000 OK52 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (105211) Sanden || 2000 OM52 || 29 juli 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 105212 - || 2000 OP52 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105213 - || 2000 OV52 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105214 - || 2000 OL56 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105215 - || 2000 OR56 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105216 - || 2000 OS56 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105217 - || 2000 OX56 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105218 - || 2000 OJ57 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105219 - || 2000 ON57 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105220 - || 2000 OV58 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105221 - || 2000 OU60 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (105222) Oscarsaa || 2000 OS69 || 31 juli 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 105223 - || 2000 PJ || 1 augustus 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 105224 - || 2000 PB1 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105225 - || 2000 PF1 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105226 - || 2000 PS2 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105227 - || 2000 PO5 || 5 augustus 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 105228 - || 2000 PW5 || 4 augustus 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 105229 - || 2000 PY7 || 3 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105230 - || 2000 PC10 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105231 - || 2000 PJ10 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105232 - || 2000 PL11 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105233 - || 2000 PL12 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105234 - || 2000 PB13 || 10 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105235 - || 2000 PP13 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105236 - || 2000 PE20 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105237 - || 2000 PF20 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105238 - || 2000 PC21 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105239 - || 2000 PD21 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105240 - || 2000 PA22 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105241 - || 2000 PT24 || 3 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105242 - || 2000 PY24 || 3 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105243 - || 2000 PB26 || 4 augustus 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105244 - || 2000 PC26 || 5 augustus 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105245 - || 2000 PO27 || 3 augustus 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105246 - || 2000 QH2 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105247 - || 2000 QH3 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105248 - || 2000 QM3 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105249 - || 2000 QB4 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105250 - || 2000 QJ6 || 24 augustus 2000 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| 105251 - || 2000 QP6 || 24 augustus 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 105252 - || 2000 QD7 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105253 - || 2000 QF10 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105254 - || 2000 QQ10 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105255 - || 2000 QR10 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105256 - || 2000 QQ11 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105257 - || 2000 QD13 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105258 - || 2000 QM13 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105259 - || 2000 QU13 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105260 - || 2000 QC14 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105261 - || 2000 QS14 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105262 - || 2000 QH15 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105263 - || 2000 QG17 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105264 - || 2000 QE18 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105265 - || 2000 QQ18 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105266 - || 2000 QC21 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105267 - || 2000 QB22 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105268 - || 2000 QK22 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105269 - || 2000 QV23 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105270 - || 2000 QF24 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105271 - || 2000 QN24 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105272 - || 2000 QD25 || 26 augustus 2000 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 105273 - || 2000 QW25 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105274 - || 2000 QL27 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105275 - || 2000 QA28 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105276 - || 2000 QO30 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105277 - || 2000 QE33 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105278 - || 2000 QK33 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105279 - || 2000 QQ33 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105280 - || 2000 QD35 || 28 augustus 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 105281 - || 2000 QH36 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105282 - || 2000 QK36 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105283 - || 2000 QQ38 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105284 - || 2000 QJ40 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105285 - || 2000 QD42 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105286 - || 2000 QG42 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105287 - || 2000 QF44 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105288 - || 2000 QL44 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105289 - || 2000 QH46 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105290 - || 2000 QX47 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105291 - || 2000 QY47 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105292 - || 2000 QP49 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105293 - || 2000 QY49 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105294 - || 2000 QG50 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105295 - || 2000 QN50 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105296 - || 2000 QM51 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105297 - || 2000 QA53 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105298 - || 2000 QZ53 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105299 - || 2000 QU54 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105300 - || 2000 QL55 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten